Pendergrass (Georgia), plaats in de Amerikaanse staat Georgia
 Teddy Pendergrass, Amerikaans zanger en componist